Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 10-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet az orosz Larisza Lazutyina nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
A verseny rajtsorrendjét a február 9-én megrendezett 5 km-es verseny befutója alapján állapították meg. A versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak. A célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10